

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Santa Clara: 1997-1998

Allenatore

Competizioni nazionali

Hearts: 2011-2012

APOEL: 2013

Collegamenti esterni